Kecamatan Ngoro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Ngoro (distrikt i Indonesien, lat -7,67, long 112,25), Jawa Timur, 
 Kecamatan Ngoro (distrikt i Indonesien, lat -7,57, long 112,62), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar